Le genre Conyza (les Vergerettes) comprend une cinquantaine d'espèces de plantes à fleurs, de la famille des Astéracées, présentes en régions chaudes et tempérées sur plusieurs continents: Amérique, Europe, Asie. Il est proche du genre Erigeron.

Les plantes qui le composent sont dites rudérales et considérées comme des mauvaises herbes.

Quelques espèces :
 Conyza aegyptiaca. Afrique, Asie.
 Conyza ageratoides. Madagascar.
 Conyza blinii. Chine.
 Conyza bonariensis. Vergerette de Buenos Aires. Pantropical, Europe.
 Conyza canadensis. Vergerette du Canada. Amérique du Nord et du Sud, Europe.
 Conyza feae. Cap-Vert (endémique).
 Conyza japonica. Est-asiatique.
 Conyza laevigata. Amérique de Sud et centrale.
 Conyza leucantha. Asie du Sud, Australie.
 Conyza muliensis. Chine.
 Conyza pannosa. Cap-Vert (endémique).
 Conyza perennis. Chine.
 Conyza schlechtendalii. Cap-Vert (endémique).
 Conyza stricta. Chine.
 Conyza sumatrensis. Vergerette de Sumatra. Amérique de Sud (et pas de Sumatra), Europe.
 Conyza primulifolia. Amérique de Sud et centrale.
 Conyza varia. Cap-Vert (endémique).

Liste des espèces 
Selon  :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Erigeron
 Espèce invasive
 Glossaire de botanique

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asteraceae
Adventice
Genre d'Angiospermes (nom scientifique)